Teodoro ist ein männlicher Vorname, die italienische, spanische und portugiesische Form von Theodor.

Bekannte Namensträger:
 Teodoro Anastasia (1843–1892), Schweizer Ingenieur und Architekt
 Teodoro Benedetti (1697–1783), italienischer Bildhauer und Architekt des späten Barock und Rokoko
 Teodoro Correr (1750–1830), venezianischer Sammler von Kunstobjekten und Büchern
 Teodoro d’Errico (* 1542/44; † 1618), niederländischer Maler des Manierismus
 Teodoro Escamilla (1940–1997), spanischer Kameramann
 Teodoro de Faria (* 1930), römisch-katholischer Bischof
 Teodoro Fernández (1913–1996), peruanischer Fußballspieler
 Teodoro Fuchs (1908–1969), argentinischer Dirigent und Musikpädagoge
 Teodoro González de León (1926–2016), mexikanischer Architekt
 Teodoro Gutiérrez Calderón (1890–1958), kolumbianischer Lyriker und Schriftsteller
 Teodoro Locsin junior (* 1948), philippinischer Rechtsanwalt, Journalist, Politiker und Diplomat
 Teodoro Mayer (1860–1942), italienischer Politiker und Gründer der Tageszeitung Il Piccolo
 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (* 1942), Präsident von Äquatorialguinea
 Teodoro Riccio (* um 1540; † um 1603), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Teodoro Schwartz (1893–1968), ungarischer Esperantoschriftsteller und Rechtsanwalt
 Teodoro Trivulzio (1456–1532), italienisch-französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
 Teodoro Valfrè di Bonzo (1853–1922), Erzbischof von Vercelli und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Teodoro Zeccoli (1929–2018), italienischer Automobilrennfahrer

Teodoro ist der Familienname folgender Personen:
 Gilberto Teodoro (* 1964), philippinischer Verteidigungsminister
 Monica Prieto-Teodoro, philippinische Politikerin und Unternehmerin

Weitere Bedeutung:
 Teodoro Schmidt, ein Dorf in Süd-Chile
 Teodoro (Oper) von Stefano Pavesi, 1812 uraufgeführt
 Il re Teodoro in Venezia, Oper von Giovanni Paisiello, Uraufführung 1784 in Wien

Siehe auch: Theodoro, San Teodoro